

Cinema
Il terrore corre sul filo (Sorry, Wrong Number) – film del 1948

Televisione
Sorry, Wrong Number – film per la televisione del 1946
Omicidio al telefono (Sorry, Wrong Number) – film per la televisione del 1989
Sorry, Wrong Number – episodio della prima stagione della serie televisiva statunitense Climax! trasmesso il 4 novembre 1954